Шкяунская волость () — одна из 26 территориальных единиц Краславского края Латвии. Граничит с Берзинской, Сваринской и Эзерниекской волостями своего края, Пасиенской и Истренской волостями Лудзенского края. Административным центром волости является село Шкяуне.

Ссылки 
 Официальный сайт Дагдского края 
 Информация о волости в топонимической базе данных

Примечания